het Duitse district Rottweil, zie Landkreis Rottweil;
de Duitse stad Rottweil, zie Rottweil (stad);
de Rijksstad Rottweil;
het hondenras rottweiler.